Степан Нечаев:
 Нечаев, Степан Дмитриевич (1792—1860)
 Нечаев, Степан Яковлевич (1799—1862)